Эдуард Гакен (; 22 марта 1910, Шклинь, Волынская губерния, Российская империя — 12 января 1996, Прага, Чехия) — чешский оперный певец (бас). Лауреат Государственной премии (1953).	Заслуженный артист Чехословакии (1958). Народный артист Чехословакии (1964). Почётный гражданин города Литомышль.

Биография 
Чех по происхождению.

Окончил Луцкую гимназию. Родители хотели, чтобы Эдуард стал врачом и отправили его в Прагу изучать медицину в Карловом университете, но его тяга к вокалу привела к учёбе в Пражской консерватории, где его учителями были Дмитрий Левитский,  Б. Плашке, позже с А. Гранфорте.

В 1929—1932 годах — учёба в Пражской консерватории. В 1938—1939 годах — солист оперы Моравского театра в Оломоуце. Позже Вацлав Талих пригласил его в труппу Национального театра в Праге. 

С 1941 по 1992 год — солист Национального театра в Праге, где за более, чем 30-летную карьеру исполнил на сцене весь басовый репертуар театра.  В 1957 году совершенствовал вокал в Италии.

Получал приглашения в Метрополитен-опера, но коммунистический режим не выпустил известного певца за границу. 

Подписант Антихартии.

Похоронен на Вышеградском кладбище Праги.

Награды  
 1953 — Государственная премия
 1958 — Заслуженный артист
 1964 — Народный артист Чехословакии 
 1975 — Почётный работник Национального театра в Праге
 1993 – Почётный гражданин города Литомышль
 1995 — Премия Талия лучшим театральным актёрам

Примечания

Ссылки 
 Eduard Haken
 Eduard Haken

Оперные певцы и певицы Чехии
Оперные певцы и певицы Чехословакии
Певцы и певицы Чехии
Басы
Лауреаты Государственной премии Чехословакии
Похороненные на Вышеградском кладбище
Подписанты Хартии 77
Выпускники Пражской консерватории
Персоналии:Национальный театр в Праге